Соревнования групп в произвольной программе прошли в субботу 23 июля 2011 года.

Призёры

Результаты
Зелёным цветом выделены финалисты

Ссылки 
 Результаты квалификации
 Результаты финала

Синхронное плавание
Соревнования по синхронному плаванию
Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта 2011